Eggmühl bezeichnet:

 Eggmühl (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Eggmühl (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eggmühl (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Eckmühle
 Eckenmühle